Circé est une magicienne dans la mythologie grecque.

Sciences et techniques 
 Le colibri circé est une espèce d'oiseau.
 Le circé est un nom vernaculaire pour le papillon Silène (Brintesia circe).
 (34) Circé est un astéroïde découvert le .
 Circé est le logiciel de transformation de coordonnées de l'IGN.
 Circee est l'acronyme du Centre d’Information, de Recherche et de Consultation sur les Expériences Exceptionnelles.
 La classe Circé (1907) est une série de deux sous-marins construits au début du .
 La classe Circé (1925) est une série de quatre sous-marins perdus durant la Seconde Guerre mondiale.
 Circé (Q125), sous-marin de la Marine nationale française de l'entre-deux-guerres de la classe Circé (1925).

Arts et littérature 
 Circé ou le Balet comique de la Royne est un ballet de cour (1581).
 Circé est un opéra d'Henry Desmarest sur un livret de  de Saintonge (1694).
 Circé est un personnage de Marvel Comics plus ou moins basé sur la magicienne de la mythologie.
 Circe est un album de musique de Georg Hólm et Orri Páll Dýrason de Sigur Rós et de Hilmar Örn Hilmarsson et Kjartan Hólm (2015).
 Circé est un film de 1924 réalisé par Robert Z. Leonard
  est un film dramatique, en noir et blanc, réalisé en 1964 de  (1926-).
 Circé est un roman de l’écrivaine américaine Madeline Miller.
 Circé (1885), tableau de John Collier.

Personnalités 
 Éva Circé-Côté (1871-1949) est une journaliste et dramaturge québécoise.
 Circé Lethem (1976-) est une actrice belge.
  (1932-) est une écrivaine uruguayenne.

Toponymes 
 Le  est le nom d'un cratère d'impact sur la lune Téthys de la planète Saturne.
 Le dôme de glace Circe ou C, culminant à , est situé dans l'Inlandsis de l'Antarctique.
 Le  est situé sur le territoire du Lac-Nilgaut à Pontiac (Canada).
 Le mont Circé est un massif italien.
 Le parc national du Circé est un parc national italien.

Botanique
 Circée de Paris est une espèce de plantes du genre Circaea de la famille des Onagracées.
 Circée des Alpes est une espèce de plantes du genre Circaea de la famille des Onagracées.
 Redlove Circe est un cultivar du pommier domestique.

Divers 
 Les échecs circé sont un type d'échecs féeriques.
 Les éditions Circé sont situées à Belval (Vosges) depuis 1989.
 Circé est un prénom féminin fêté le 26 août.
 Circé est un personnage de la série Netflix "Les nouvelles aventures de Sabrina". Sorcière païenne au pouvoir de métamorphose.

Références